Amerikai Egyesült Államok
 Boyds (Maryland)
 Boyds (Ohio)
 Boyds (Washington)

 Saint Kitts és Nevis
 Boyds (Saint Kitts és Nevis)